|-
| (39901) 1998 FW27||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39902) 1998 FG30||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39903) 1998 FL30||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39904) 1998 FX30||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39905) 1998 FZ30||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39906) 1998 FE32||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39907) 1998 FO33||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39908) 1998 FW34||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39909) 1998 FM36||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39910) 1998 FJ37||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39911) 1998 FD38||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39912) 1998 FN40||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39913) 1998 FV40||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39914) 1998 FN41||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39915) 1998 FY42||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39916) 1998 FH47||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39917) 1998 FV48||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39918) 1998 FS49||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39919) 1998 FP51||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39920) 1998 FW53||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39921) 1998 FO54||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39922) 1998 FJ57||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39923) 1998 FT57||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39924) 1998 FL60||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39925) 1998 FP60||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39926) 1998 FF64||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39927) 1998 FM68||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39928) 1998 FR70||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39929) 1998 FZ71||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 39930 Калаух (Kalauch)||||24 березня 1998||Дребах||Ґерард Легман
|-
| (39931) 1998 FP75||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39932) 1998 FQ75||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39933) 1998 FN76||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39934) 1998 FP79||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39935) 1998 FR85||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39936) 1998 FZ85||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39937) 1998 FW98||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39938) 1998 FF99||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39939) 1998 FQ99||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39940) 1998 FR99||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39941) 1998 FX101||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39942) 1998 FH104||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39943) 1998 FO109||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39944) 1998 FO110||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39945) 1998 FT110||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39946) 1998 FP111||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39947) 1998 FZ112||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39948) 1998 FP113||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39949) 1998 FG115||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39950) 1998 FB116||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39951) 1998 FN116||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39952) 1998 FM117||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39953) 1998 FJ118||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39954) 1998 FN118||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39955) 1998 FV118||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39956) 1998 FK120||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39957) 1998 FG121||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39958) 1998 FB122||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39959) 1998 FH122||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39960) 1998 FU122||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39961) 1998 FH123||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39962) 1998 FX123||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39963) 1998 FQ132||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39964) 1998 FP136||||28 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39965) 1998 FK137||||28 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39966) 1998 FB141||||29 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39967) 1998 GE||1998 GE||2 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39968) 1998 GG3||||2 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39969) 1998 GT8||||2 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39970) 1998 GM9||||2 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 39971 Йожеф (Jozsef)||||2 квітня 1998||Обсерваторія Піскештето||Ласло Кіш,К. Сарнецкі
|-
| (39972) 1998 HT||1998 HT||17 квітня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (39973) 1998 HX||1998 HX||17 квітня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (39974) 1998 HO3||||17 квітня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (39975) 1998 HY6||||20 квітня 1998||Обсерваторія Ґекко||Тецуо Каґава
|-
| (39976) 1998 HV8||||17 квітня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (39977) 1998 HR9||||18 квітня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (39978) 1998 HB11||||17 квітня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (39979) 1998 HT12||||22 квітня 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (39980) 1998 HT13||||18 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39981) 1998 HT14||||17 квітня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (39982) 1998 HD16||||22 квітня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (39983) 1998 HX16||||18 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39984) 1998 HQ18||||18 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39985) 1998 HT23||||28 квітня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (39986) 1998 HJ32||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39987) 1998 HJ33||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39988) 1998 HO33||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39989) 1998 HP35||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39990) 1998 HT36||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39991) 1998 HR37||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39992) 1998 HB38||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39993) 1998 HQ41||||24 квітня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (39994) 1998 HA48||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39995) 1998 HC51||||25 квітня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (39996) 1998 HB53||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39997) 1998 HE76||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39998) 1998 HS78||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39999) 1998 HL84||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40000) 1998 HZ87||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

39900